Terraform peut désigner :
 Terraform, le second album du groupe Shellac, sorti en 1998 ;
 Terraform, un environnement logiciel publié en open-source par la société HashiCorp.